Tavernes ist der Name mehrerer Gemeinden:

Tavernes im Département Var, Frankreich
Les Tavernes im Kanton Waadt, Schweiz
Tavernes Blanques in der Provinz Valencia, Spanien
Tavernes de la Valldigna in der Provinz Valencia, Spanien